Manifiesto de los 100 es el nombre que han recibido varios manifiestos:
 Manifiesto de los Cien (1976), un manifiesto que tras la crisis de 1973, pide un concierto económico en Cantabria (España);
 Manifiesto de los 100 (1981), un manifiesto que defiende a los promotores del golpe de Estado del 23-F;
 Manifiesto de los Cien (1991), un manifiesto acerca de la universidad en España1;
 Manifiesto de los 100 (2009), por la reforma del mercado laboral en España en el marco de la crisis económica.